Ada Princigalli – giornalista italiana
 Anna Maria Princigalli – pedagogista, partigiana e politica italiana